Australian Open – turniej tenisowy
 Anarchy Online – gra komputerowa
 Armia Ochotnicza
 Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen – organizacja zajmująca się poprawą opieki nad pacjentami z obrażeniami narządu ruchu
 Angola (oznaczenie kodowe ISO 3166-1: AO) – państwo w południowo-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim

Zobacz też 
 Ao